Nassau steht für:
 Nassau (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Haus Nassau, ein Adelsgeschlecht, das die Könige der Niederlande und die Großherzöge von Luxemburg stellt
 Haus Oranien-Nassau, das regierende Königshaus der Niederlande 
 Stammliste des Hauses Nassau

historische Territorien
 Herzogtum Nassau, Herzogtum und Staat des Deutschen Bundes (1806–1866) in den heutigen Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz
 Hessen-Nassau, eine preußische Provinz (1868–1944)
 Provinz Nassau, eine preußische Provinz (1944–1945)

Orte:
 Nassau (Bahamas), Hauptstadt des Inselstaates Bahamas im Nordatlantik
 Nassau (Cookinseln), eine Insel der nördlichen Cookinseln im Südpazifik
 Fort Nassau (Ghana), ein historisches Fort an der Goldküste

in Deutschland:
Nassau (Landschaft), eine Landschaft östlich von Meißen, Sachsen
Nassau (Landschaftsschutzgebiet)
Nassau (Meißen), Ortsteil der Stadt Meißen
 Nassau (Lahn), eine Stadt im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Burg Nassau, Ruine nahe der Stadt 
 Verbandsgemeinde Nassau, eine ehemalige Verwaltungseinheit im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, eine Verwaltungseinheit im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Naturpark Nassau in Rheinland-Pfalz
 Nassau (Frauenstein), Ortsteil der Stadt Frauenstein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Nassau (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Nassau (Weikersheim), Ortsteil der Stadt Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Nassau (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ortschaft und Katastralgemeinde von Groß Sankt Florian, Steiermark
in den Niederlanden: 

 Baarle-Nassau

in Polen:
 Mokrau (Zülz) (ehemals Nassau O.S. im Landkreis Neustadt, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln 

in Slowenien:
 Nasova (ehemals Nassau in der Steiermark), Ort in der Gemeinde Apače, Region Štajerska
in Kanada: 

 Nassau District

in den Vereinigten Staaten:
 Nassau (Delaware)
 Nassau (Minnesota)
 Nassau (New York)
 Nassau Bay (Texas)
 Nassau Farms (New York)
 Nassau Junction (Missouri)
 Nassau Shores (New York)
 Nassau Village (Florida)

 Nassau County (New York), Verwaltungseinheit auf Long Island im US-Bundesstaat New York
 Nassau County (Florida), Verwaltungseinheit in Florida

Schiffe:
 SMS Nassau, ein Schlachtschiff der kaiserlichen deutschen Marine
 USS Nassau (LHA-4), ein amphibisches Kriegsschiff der US-Marine
 Stadt Nassau, ein Fahrgastschiff, siehe Serrahn Queen

Siehe auch:
 Nassauer (Begriffsklärung)
 Nassau Bay (Begriffsklärung)